El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2011 fue la decimoctava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2011. Tuvo lugar en el fin de semana del 4 al 6 de noviembre de 2011 en el Circuito Ricardo Tormo, situado en Cheste, Comunidad Valenciana, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Casey Stoner, seguido de Ben Spies y Andrea Dovizioso. Michele Pirro ganó la prueba de Moto2, por delante de Mika Kallio y Dominique Aegerter. La carrera de 125cc fue ganada por Maverick Viñales, Nicolás Terol fue segundo y Héctor Faubel tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo
Valencia
Deporte en España en 2011